

Pessoas
Gabriel Kaufmann
Christine Kaufmann
Jonas Kaufmann
Walter Kaufmann
Adriano Kaufmann

Outros
6806 Kaufmann
Casa Kaufmann

Veja também
Kaufman

Desambiguações de sobrenomes